Екси — українське реаліті-шоу, що виходить на «Новому каналі». Ведучі проєкту — Олександр Педан і Наталія Єжова.

Правила 
За правилами проєкту, 10 пар «колишніх» заселяються в будинок, щоб перевірити свої почуття. Для чистоти експерименту хлопці й дівчата житимуть окремо. Раз на тиждень вони проходять два індивідуальних і одне спільне випробування. На учасників чекають перевірки, які допоможуть розкрити їхні характери, ставлення одне до одного, найпотаємніші таємниці та справжні бажання. В кінці кожного тижня одна пара вибуває. Пара, яка зможе пройти всі випробування і до кінця розбереться у своїх почуттях, перемагає в реаліті-шоу та отримує великий грошовий приз.

2 сезон

Випуски

3 сезон

Випуски

Голосування

Посилання 
 Профіль  на офіційному сайті Нового каналу
 Новини про шоу на сайті Телегід

Телепрограми «Нового каналу»
Реаліті-шоу України
Засновані в Україні 2018